Балти́йская:

 Балтийская — станция метро в Санкт-Петербурге.
 Балтийская — железнодорожная станция Московского центрального кольца.
 Балтийская улица

См. также 
 Балтийск (значения)
 Балтийский
 Балтийское (значения)
 Прибалтийская